Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du 21 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Kournikova et Monica Seles.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Tokyo
Sport au Japon en 1998
Tennis en septembre 1998